Case del Piano ima više značenja:
 Case del Piano, Pavia
 Case del Piano, Sondrio